

Geografia

Austria 
 Buch – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja
 Buch in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Buch-Geiseldorf – dawna gmina
 Buch-St. Magdalena – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Buch – dzielnica Berlina
 Buch – dzielnica Heubach
 Buch – dzielnica Tangermünde
 Buch – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Buch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Buch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Buch – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Buch am Buchrain – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Buch am Erlbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Buch am Wald – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Szwajcaria 
 Buch am Irchel